Новое () — посёлок городского типа на Украине, подчинён Крепостному району города Кропивницкий Кировоградской области.

История 
Образован в 1977 году.

В 1981 году численность населения составляла 3,1 тыс. человек, здесь действовали чугунолитейный завод, асфальтобетонный завод, комбинат крупнопанельного домостроения, общеобразовательная школа, больница, фельдшерский акушерский пункт и библиотека.

В январе 1989 года численность населения составляла .

По переписи 2001 года численность населения составляла 8440 человек.

В посёлке расположена Кировоградская областная психиатрическая больница .

Транспорт 
Железнодорожная станция Лелековка на линии Знаменка—Помошная Одесской железной дороги.

Примечания

Ссылки 
 Селище Нове — мікрорайон-супутник Кіровограда — відзначило свій 30-річний ювілей 

География Кропивницкого
Посёлки городского типа Кировоградской области